Privilège de roi est un roman écrit par Anne Robillard et Martial Grisé. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada.

L'histoire de ce roman a lieu dans le même univers que celui des Chevaliers d'Émeraude et des Héritiers d'Enkidiev, mais 500 ans avant le premier tome de la première série. Relaté sous la forme du journal du Roi Hadrian d'Argent, on y découvre, en détail, le récit de la première invasion.

Résumé

Personnages 
Hadrian : Roi d'Argent, chef de l'armée d'Émeraude

Onyx : lieutenant de Hadrian

Abnar : Immortel reptilien

Éléna : femme de Hadrian

Liens externes 
 Anne Robillard - Site officiel

Univers des Chevaliers d'Émeraude
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2010
2010 en fantasy